Red Lake (CDP), localitat estatunidenca de Minnesota
 Red Lake Falls, localitat estatunidenca de Minnesota
 Comtat de Red Lake, comtat de l'estat de Minnesota
 Reserva índia de Red Lake, reserva índia de Minnesota